«Портрет мадам Сеза́нн» (, ):
 «Портрет мадам Сезанн» — картина Поля Сезанна, 1885—1887
 «Портрет мадам Сезанн» — диаграмма историка искусстваа Эрла Лорана (), объясняющая картину Сезанна; 1943
 «Портрет мадам Сезанн» — изображение Роя Лихтенштейна, повторяющее диаграмму Лорана; 1962

См. также 
 «»